Andreas Reisinger, avstrijski hokejist, * 14. marec 1988, Dunaj, Avstrija.

Andreas Reisinger je avstrijski hokejist, ki igra na položaju branilca za ekipo EC Red Bull Salzburg v Avstrijski hokejski ligi. 

Reisinger je kariero začel pri moštvu EHC Black Wings Linz. Prvi dve sezoni je igral v U20 avstrijski mladinski ligi, nato pa je bil v sezoni 2004/05 sprejet v hčerinsko ekipo EHC Black Wings Linz2, ki je igrala v Narodni ligi. Zaigral je tudi tri tekme v najvišji avstrijski ligi. Nato se je za dve sezoni preselil k dunajskemu moštvu WEV, ki je igralo in še igra v Narodni ligi. Občasno je še igral tudi na tekmah U20 avstrijske mladinske lige za WEV. V sezoni 2007/08 se je preselil v Salzburg k moštvu EC Red Bull Salzburg. Odigral je 27 tekem v Narodni ligi za hčerinsko ekipo iz Salzburga in 34 tekem za moštvo v najvišji avstrijski ligi.

Reisinger je avstrijski reprezentant. Do zdaj je nastopil na Svetovnem prvenstvu U18 2005 in na Svetovnem mladinskem prvenstvu leta 2008, kjer se je izkazal z golom in podajo ter 8 točkami pozitivne +/- bilance.

Pregled kariere
Posodobljeno: 4. januar 2009

|-
| EHC Black Wings Linz
| U20 avstrijska mladinska liga
| 02/03
|
| 25
| 0
| 1
| 1
| 
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Black Wings Linz
| U20 avstrijska mladinska liga
| 03/04
|
| 20
| 1
| 4
| 5
| 
| 51
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EHC Black Wings Linz2
| Narodna liga
| 04/05
|
| 31
| 1
| 6
| 7
| 
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Black Wings Linz2
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| WEV
| Narodna liga
| 05/06
|
| 21
| 0
| 2
| 2
| 
| 24
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| WEV
| U20 avstrijska mladinska liga
| 05/06
|
| 13
| 3
| 1
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| WEV
| Narodna liga
| 06/07
|
| 34
| 3
| 15
| 18
| 
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|-
| WEV
| U20 avstrijska mladinska liga
| 06/07
|
| 22
| 3
| 14
| 17
| 
| 52
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 34
| 0
| 3
| 3
| +6
| 18
|
| 15
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| EC Red Bull Salzburg2
| Narodna liga
| 07/08
|
| 27
| 2
| 14
| 16
| 
| 32
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +8
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |240
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |61
| bgcolor="#7FFF00" |75
| bgcolor="#7FFF00" |+14
| bgcolor="#7FFF00" |319
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |15
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |-1
| bgcolor="#7FFF00" |2
|}

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Hokejisti EHC Black Wings Linz
Hokejisti Wiener EV
Hokejisti EC Red Bull Salzburg